Gerson Rodrigues (Luxemburgs voetballer), Portugees-Luxemburgs voetballer van Telstar
 Gerson Rodrigues (Nederlands voetballer), Nederlands oud-voetballer van FC Dordrecht
 Garry Mendes Rodrigues, Nederlands-Kaapverdisch voetballer van FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK Saloniki en Galatasaray